

Sigle 
 Parti Québécois – partito politico canadese

Codici 
 PQ – codice vettore IATA di Panafrican Airways
 PQ – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Peqin (Albania)